Lamoureux ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham César Lamoureux (um 1640–1692), französischstämmiger Bildhauer
 Alfred Lamoureux (1876–1954), kanadischer Komponist und Musikpädagoge
 Caro Lamoureux (1904–1998), kanadische Sängerin

 Jay Lamoureux (* 1995), kanadischer Radsportler 
 Jean-Philippe Lamoureux (* 1984), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 Jocelyne Lamoureux (* 1989), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Justin Lamoureux (* 1976), kanadischer Snowboarder
 Leo Lamoureux (1916–1961), kanadischer Eishockeyspieler
 Mario Lamoureux (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Mitch Lamoureux (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler
 Monique Lamoureux (* 1989), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Robert Lamoureux (1920–2011), französischer Schauspieler
 Roger Lamoureux (* 1955), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Lamoreaux
 Orchestre Lamoureux